КРФ — аббревиатура:

 КРФ — кортикотропин-рилизинг-фактор, известный, как кортиколиберин.
 КРФ — Конституция Российской Федерации.